Roses Are Red steht für:
 Roses Are Red, traditionelles Liebesgedicht
 Roses Are Red, Album (1962) von Bobby Vinton
 Roses Are Red (My Love), Titelsong auf dem gleichnamigen Album (1962) von Bobby Vinton
 Roses Are Red, Single (1988) von Mac Band

 Roses Are Red, Roman (2000) von James Patterson (deutscher Titel: Rosenrot, Mausetot, 2002)

Siehe auch:
 Rote Rosen (Begriffsklärung)